Дзеро́вич — українське прізвище. Відомі носії:
 Дзерович Богдан Юліанович (1897—1984) — український політичний та громадський діяч, правник, учасник Виз­вольних Змагань, заступник міністра справедливості Українського державного правління в уряді Ярослава Стецька.
 Дзерович Іполіт (1815—1904) — український греко-католицький священик, громадсько-політичний діяч.
 Юлія Дзерович (*1970) — канадійська політикиня українського походження.
 Дзерович Юліан (1871—1943) — священник Української греко-католицької церкви, галицький педагог, церковний і освітньо-культурний діяч, меценат.
 Остгайм-Дзерович Олександр (1934—2015) — священник Української греко-католицької церкви, парох церкви святої Варвари у Відні (1969—2001), генеральний вікарій греко-католиків Австрії (1996—2011).

Українські прізвища